Mužská čtyřhra Miami Open 2022 probíhala na přelomu března a dubna 2022. Do deblové soutěže miamského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu Hard Rock Stadium nastoupilo třicet dva párů. Obhájci titulu byli Chorvati Nikola Mektić a Mate Pavić, které ve druhém kole vyřadili Rohan Bopanna s Denisem Shapovalovem.

Mate Pavić a Joe Salisbury vstoupili do turnaje jako soupeři o post deblové světové jedničky. Vzhledem k Pavićově vyřazení před finále se po skončení poprvé do čela žebříčku posunul Salisbury.

Vítězem se stal pár složený z miamských singlových šampionů, Poláka Huberta Hurkacze a Američana Johna Isnera, který ve finále zdolal nizozemsko-britské turnajové šestky Wesleyho Koolhofa s Nealem Skupskim po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–4. Oba šampioni hrající na divokou kartu si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Hurkacz na okruhu ATP Tour vybojoval třetí deblový titul a pro Isnera to bylo osmé takové turnajové vítězství. Američan navíc po výhře na předcházejícím Indian Wells Masters 2022 zkompletoval Sunshine double, jakožto první deblista od Francouzů Herberta s Mahutem v roce 2016. Po Švýcaru Jakobu Hlaskovi, jemuž se tento výkon podařil v roce 1989, se stal teprve druhým, který vyhrál s dvěma různými spoluhráči.

Nasazení párů 
  Nikola Mektić /  Mate Pavić (2. kolo) 
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (čtvrtfinále) 
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (čtvrtfinále) 
  John Peers /  Filip Polášek (1. kolo) 
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (1. kolo) 
  Wesley Koolhof /  Neal Skupski (finále) 
  Jamie Murray /  Bruno Soares (1. kolo) 
  Nicolas Mahut /  Fabrice Martin (1. kolo)

Pavouk

Finálové fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Miami Open 2022